Rudl může být:

 Rudl – dvoukolový ruční vozík
 
příjmení osob
 Rudl Josef, 1792–1864, pražský tiskař mědirytin
 Rudl Eduard, 1819–1855, pražský mědirytec
 Rudl Karel Ferdinand, 1853–1917, hudební skladatel
 Rudl Zikmund, 1802–1864, pražský tiskař mědirytin
 Rudl Zikmund (malíř), 1861–1936, český malíř

Rudl